Miraż – zjawisko optyczne
 Miraż – album muzyczny grupy Projektor
 Miraż – film w reżyserii Edwarda Dmytryka
 Miraż. Trzy lata w Azji – książka Andrzeja Mellera

Zobacz też 
 Mirage
 Miraże